Jacques Godechot (1907-1989), historien français ;
 Olivier Godechot, sociologue français.